Headlights (Robin Schulz) - single van Robin Schulz
 Headlights (Morning Parade) - single van Morning Parade
 Headlights (band) - Amerikaanse band
 Headlights (album) - album van The Whispers